Miejscowości w Nepalu:
 Saramthali (Kavrepalanchok)
 Saramthali (Rasuwa)